Baumen ist der Name folgender Orte:

 Baumen (Waldbröl), eine Ortschaft der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis im südlichen Nordrhein-Westfalen
 Baumen (Heinsberg), ein Ortsteil der Stadt Heinsberg im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Paumen